Почитељ може да се односи на:

 Почитељ, насеље у општини Чапљина, западна Херцеговина, Федерација БиХ, БиХ
 Почитељ (Госпић), насеље града Госпића, Лика, Република Хрватска